Eigenwaarde (wiskunde)
 Singulierewaardenontbinding